

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Axel Wahlberg (1941-1961), escrimeur suédois.
 Donnie Wahlberg (1969- ), musicien et acteur de cinéma et de télévision américain.
 Jeffrey Wahlberg (1996- ), acteur de cinéma américain.
 Johan August Wahlberg (1810-1856), naturaliste et explorateur suédois.
 Kaare Wahlberg (1912-1988), sportif norvégien.
 Mark Wahlberg (1971- ), chanteur et acteur de cinéma américain.
 Peter Fredrik Wahlberg, (1800-1877), entomologiste et botaniste suédois.

Zoologie 
 L'Aigle de Wahlberg est un rapace diurne vivant en Afrique.
 L'Epomophore de Wahlberg est une variété de chauve-souris vivant en Afrique.
 L'Indicateur de Wahlberg est une espèce d'oiseau vivant en Afrique.

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois